Europamästerskapet i landhockey för damer 2017 var den trettonde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Amsterdam i  Nederländerna och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Skottland och Tjeckien flyttades ner.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

2017
2017 i Nederländerna
Sportåret 2017
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna
Sportevenemang i Amsterdam
Amsterdam under 2000-talet